Hans Bongartz (3 de outubro de 1951) é um treinador e ex-futebolista alemão, que atuava como meia.

Carreira 
Hans Bongartz representou a Seleção Alemã de Futebol na Eurocopa de 1976.

Títulos

Alemanha 
Eurocopa:  Vice - 1976

Ligações Externas 
Perfil em FIFA.com 

Jogadores da Seleção Alemã de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1976